HMS „Opportune” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „trafny, odpowiedni, właściwy (np. moment)”:
  – niszczyciel typu M zwodowany w 1915, sprzedany w 1923.
  – niszczyciel typu O zwodowany w 1942, złomowany w 1955.
  – okręt podwodny typu Oberon zwodowany w 1964, wycofany ze służby w 1993, złomowany w 1996.

Przypisy 

Opportune
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019